Robert Jardine peut faire référence à :

  (1825-1905) homme d'affaires et baronnet écossais
  (1812-1866), homme d'affaires canadien
  (1864-1941), footballeur écossais
  (1862–1932), Néo-Écossais et professeur de sage-femme à Glasgow, Écosse
  (1878–1950), prêtre de l'Église d'Angleterre